Мартел има више значења:
 Мартел (Калифорнија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Мартел (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова

Особе 
 Карло Мартел, франачки мајордом
 Колин Мартел, француска ски скакачица